Furajka (Hama)
 Furajka (Idlib)